Arnor ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Varianten 
Arnor ist ein norwegischer Name. Die isländische Variante lautet Arnór.

Namensträger 
 Arnor Angeli (* 1991), belgischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Norwegischer Personenname